Magnus III. Švédský ( Magnus Ladulås nebo Magnus Birgersson,  Maunu Ladonlukko nebo Maunu Birgerinpoika; 1240 – 8. prosince 1290) byl švédský jarl a král.

Byl prvním toho jména, kdo vládl Švédsku a nebyl obecně považován za uzurpátora nebo uchazeče o trůn, ale třetím Magnusem, který byl prohlášen švédským králem a vládl zde.

Život 
Narodil se pravděpodobně jako druhý syn jarla Birgera a jeho první choti Ingeborg, dcery krále Erika X. a sestry bezdětného krále Erika XI. Roku 1266, po smrti otce, jenž vládl dlouhou dobu jako regent za nezletilého Magnusova bratra Valdemara, se Magnus proti bratrovi vzbouřil. Po několikaleté občanské válce se mu roku 1275 podařilo sesadit Valdemara z trůnu. Valdemar však vyvíjel další snahy o získání moci, a tak ho Magnus nechal uvěznit na hradě Nyköping. V pohodlném vězení také Valdemar v roce 1302 zemřel.

Své první manželství nechal anulovat a v roce 1276 se znovu oženil s Helvig, dcerou holštýnského hraběte Gerharda I. Papežova anulace prvního manželství a dispenz z důvodu příbuzenství manželů na manželství druhé přišla až po deset let později, v roce 1286.

Zemřel v prosinci 1290 a po něm nastoupil na trůn syn Birger. Helvig se zřejmě stala švédskou regentkou, v letech 1290–1302 a 1320–1327.

Potomci 
1. manželství
 Erik Magnusson
2. manželství ∞ 1276 Helvig Holštýnská († 1324)
 Ingeborg Švédská († 1319) ∞ Erik VI. Dánský
 Birger Švédský (1280-1321), švédský král
 Erik Magnusson († 1318), vévoda ze Södermanlandu
 Valdemar Magnusson († 1318), finský vévoda
 Richenza († po 1347), abatyše

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Folkungové
Švédští králové
Vládci Finska
Pohřbení v kostele Riddarholmen
Narození v roce 1240
Úmrtí 8. prosince
Úmrtí v roce 1290